Knudshoved kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Knudshoved – en bebyggelse i Nyborg Sogn, tidligere med overfart til Halsskov
 Knudshoved (Fjelstrup Sogn) – et areal i Fjelstrup Sogn
 Knudshoved (Fur Sogn) – et areal i Fur Sogn
 Knudshoved (Gjerrild Sogn) – et areal i Gjerrild Sogn
 Knudshoved (Lovns Sogn) – et areal og en bebyggelse i Lovns Sogn
 Knudshoved (Lynderup Sogn) – et areal i Lynderup Sogn
 Knudshoved (Løjt Sogn) – et areal i Løjt Sogn
 Knudshoved Odde – et areal og et ejerlav i Vordingborg Sogn